Cillaeopeplus är ett släkte av skalbaggar. Cillaeopeplus ingår i familjen glansbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glansbaggar
Cillaeopeplus